Бориски — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Бориски — деревня в Берестовицком районе Гродненской области.
 Бориски — деревня в Логойском районе Минской области.

См. также 
 Борискино